Het g-blok is een hypothetische regio in het periodiek systeem der elementen. Er zijn nog geen elementen gevonden of gesynthetiseerd met elektronen in het g-blok. Het eerste element van het g-blok zal atoomnummer 121 (unbiunium) zijn. De elementen uit het g-blok zullen naar verwachting niet stabiel zijn en hebben zeer korte halveringstijd. In het g-blok wordt voorzien dat het element 127 in een eiland van stabiliteit valt.

Zie ook
Elektronenconfiguratie

Periodiek systeem